Ben může být:

 Ben (jméno) – mužské křestní jméno hebrejského původu, význam: milovaný syn
 Domácká forma jmen:
 Benedikt
 Benjamín
 Big Ben – hodinová věž Westminsterského paláce v Londýně a stejnojmenný zvon tamtéž
 Ben (album) – druhé album Michaela Jaksona
 Ben Bulben – velká skalní formace v Irsku
 Ben Hur – více různých významů, rozcestník

Související články 
 BEN - technická literatura – české vydavatelství technické literatury

Externí odkazy 
 

fi:Ben#Tunnettuja Benejä